Albertinia (Zuid-Afrika), plaats in Zuid-Afrika
 plantengeslacht  met een soort: Albertinia brasiliensis